Кубок мира по биатлону 2013/2014 — серия международных соревнований по биатлону, состоящая из 9 этапов, которые начались 24 ноября 2013 года в шведском Эстерсунде и завершились 23 марта 2014 года в норвежском Хольменколлене. Соревнования по биатлону на зимних Олимпийских играх 2014 прошли в российском Сочи с 8 по 22 февраля 2014 года.

Календарь соревнований 

В зачёт Кубка мира результаты на Олимпийских играх в Сочи не шли, за исключением смешанной эстафеты.

|style="vertical-align: top;"|

Женщины

|}

Эстафеты

Смешанные эстафеты

Зачёт Кубка наций

Статистика стрельбы на Кубке мира по биатлону 2013/2014

Женщины: статистика стрельбы на 23.03.2014 (не менее 100 выстрелов) 
Статистика учитывает Кубок мира. Показаны спортсмены со 100 и более выстрелами.

 Некоторые факты
 Тура Бергер использовала 401 патрон, на девяти этапах кубка мира.

Мужчины: статистика стрельбы на 23.03.2014 (не менее 100 выстрелов) 
Статистика учитывает Кубок мира. Показаны спортсмены с более чем 100 выстрелами.

 Некоторые факты
 Ондржей Моравец произвел 404 выстрелов за 9 этапов кубка мира.

См. также 
 Биатлон на зимних Олимпийских играх 2014

Примечания

Ссылки 
 

2013 год в биатлоне
2014 год в биатлоне

Кубки мира по биатлону
Зимние виды спорта в сезоне 2013/2014